„Actéon” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Actéon” – 20-działowy bryg typu Cygne z lat 20. XIX wieku, w służbie w latach 1827–1847
 „Actéon” (Q149) – okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 HMS „Actaeon” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów